Ardabur ist der Name folgender Personen:

 Ardabur (Konsul 427), römischer General und Politiker, Konsul 427
 Aspar (Flavius Ardaburius Aspar), dessen Sohn, römischer General und Politiker, Konsul 434
 Ardabur (Konsul 447), Sohn Aspars, römischer General und Politiker, Konsul 447
 Ardabur (Kämmerer), cubicularius im 6. Jahrhundert